SLC16A4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 487 амінокислот, а молекулярна маса — 54 022.

Задіяний у таких біологічних процесах як транспорт, симпортний транспорт, поліморфізм. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки